Тарас Петрович Тарасенко (; род. 26 июля 1980 года, Богуслав, Киевская область) — украинский адвокат, арбитражный управляющий.

Народный депутат Украины IX созыва.

Биография 
Он окончил юридический факультет Киевского национального экономического университета имени Вадима Гетьмана.

Тарасенко является директором ООО «ЮК "СТС"».

Работал на руководящих должностях в юридических компаниях.

Политическая деятельность 
Кандидат в народные депутаты от партии «Слуга народа» на парламентских выборах 2019 года, № 124 в списке. На время выборов: адвокат, беспартийный. Проживает в Киеве.

Член Комитета Верховной Рады по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республики Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений, председатель подкомитета по правам человека.

Сопредседатель группы по межпарламентским связям с Латвийской Республикой.

Глава межфракционного депутатского объединения "ЛЮДИ".

Примечания

Ссылки 
 
 

Выпускники Киевского национального экономического университета имени Вадима Гетьмана
Члены партии «Слуга народа»
Народные депутаты Верховной рады Украины IX созыва